Cake (banda)
Cake (telessérie)
"The Cake", canção de Lloyd Banks
Cake ERP, sistema de gestão para empresas varejistas

Filmes
 Cake (2005)
 Cake (2014)

Desambiguação